Haschek ist der Familienname von:

 Eduard Haschek (1875–1947), österreichischer Physiker
 Heidelinde Haschek (* vor 1960), österreichische Regisseurin 
 Iris Haschek (* 1982), österreichische Filmproduzentin

Siehe auch:
 Hašek